Il doppio maschile  del torneo di tennis Newsweek Champions Cup and the Evert Cup 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jonas Björkman e Patrick Rafter che hanno battuto in finale Todd Martin e Richey Reneberg 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (secondo turno)
 Evgenij Kafel'nikov /  Daniel Vacek (quarti di finale)
 Ellis Ferreira /  Rick Leach (secondo turno)
 Jonas Björkman /  Patrick Rafter (Campioni)

 Donald Johnson /  Francisco Montana (primo turno)
 Luis Lobo /  Javier Sánchez (quarti di finale)
 Alex O'Brien /  Jonathan Stark (semifinali)
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Newsweek Champions Cup and the State Farm Evert Cup 1998